Seznam polkov z zaporedno številko 66.

Seznam 
 Pehotni
 66. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 66. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 66. pehotni polk (Wehrmacht)
 66. strelski polk (ZSSR)
 66. strelski polk (Wehrmacht)
 66. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 66. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 66. oklepni polk (ZDA)
 66. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 66. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 66. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi